Carl Stenborg – cantante d'opera svedese
 Knut Stenborg – atleta svedese
 Vidar Stenborg – calciatore svedese